Nova Ivanivka puede referirse a:

Nova Ivanivka, localidad del Raión de Artsyz en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nova Ivanivka, localidad del Raión de Sarata en el óblast de Odesa (Ucrania).